Бразильські футболісти із ім'ям Аїлтон:

 Аїлтон Корреа Арруда (н. 1937)
 Аїлтон Ліра да Сілва (н. 1951)
 Аїлтон Ґонсалвес да Сільва (н. 1973)
 Жосе Аїлтон да Сілва (н. 1977)
 Аїлтон Жосе Алмейда (н. 1984)
 Аїлтон дос Сантос Феррез (н. 1966)
 Аїлтон Делфіно (н. 1968)